Breven kan syfta på:

 Brevens bruk – en småort i Askers socken i Örebro kommun
 Breven – postförsändelse, se Brev
 Breven från Jultomten – brev till J. R. R. Tolkiens barn från "jultomten"
 Breven inifrån – en bok från 1995 av John Marsden
 Breven till nattens drottning – en brevroman från 1985 av Inger Edelfeldt
 Katolska breven – sju brev i Nya testamentet